Nopcsa Elek (1775–1862) erdélyi kancellár
 Nopcsa Elek (1848–1918) kamarás, főrend, színházi intendáns, országgyűlési képviselő
 Nopcsa Elek (1879–1920) ezredes, császári és királyi huszárszázados